Hippaliosina är ett släkte av mossdjur. Hippaliosina ingår i familjen Hippaliosinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippaliosina